Alto Paraná ist der Name folgender geographischen Objekte:

 Alto Paraná (Paraná), Stadt im Bundesstaat Paraná, Brasilien
 Guadalupe do Alto Paraná, Distrikt von Três Lagoas, Bundesstaat Mato Grosso do Sul, Brasilien
 Departamento Alto Paraná, Verwaltungsbezirk in Paraguay
 Alto Paraná, Oberlauf des Río Paraná